Der Chevrolet 900 war ein Personenkraftwagen mit Sechszylinder-Boxermotor. Er wurde gebaut
 1960–1964 als Corvair Monza und
 1962 als Lakewood.

900